Наджендра Прасад Риджал,  (20 апреля 1927, Чанг-Аманг, район Дханкута, зона Коси, Королевство Непал — 1994) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала (1973—1975 и 1986).

Биография 
Выходец из семьи крупного землевладельца. Окончил Бенаресский университет в Индии.

В 1950 г. вступил в партию Непальский конгресс.

После переворота 1960 г. выступил в поддержку новой, панчаятской системы. В 1962 г. избран в Национальный панчаят (парламент).

 1965—1967 гг. — занимал несколько министерских должностей.
 1967—1968 и в 1972—1973 гг. — председатель Национального панчаята,
 1973—1975 и 1986 г. — премьер-министр и министр по делам королевского двора Непала. На этом посту внес значительный вклад в улучшение положения крестьян и беднейших слоев населения. Проводил политику укрепления индуизма.

Избирался президентом Всемирной индуистской федерации.

Источники 

 БСЭ. — 1969—1978
 Who’s Who-Nepal, 1992

Премьер-министры Непала